Related Designs — немецкая компания по разработке стратегических игр для PC, была основана в 1995 году Томасом Потткэмпером, Буркхардом Ратейзером и Томасом Стоуном. известна как разработчик линейки игр Anno (Anno 1701, Anno 1404, Anno 2070).

История 
Компания Related Designs была основана в 1995 году. Первоначально компания занималась разработкой игр среднего уровня и онлайн-игр. Позже была создана стратегическая игра в реальном времени «Америка», выпущенная в 2000 году с большим успехом, тиражом 300 000 копий которые продавались по всему миру. Успеху бренда способствовали игры No Man’s Land (2003 год), Castle Strike (2003 год).

В октябре 2006 года компания выпустила игру «Anno 1701», а в 2007 году — «Anno 1701: The Sunken Dragon». 1 июля 2009 года вышла новая глава для популярной серии игр Anno, для консоли Nintendo «Anno: Create a New World» и также версия для ПК «Anno 1404».

Разработанные игры

Ссылки 
 Официальный сайт

Производители компьютерных игр Германии